Паресис:

 Паресис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.
 Паресис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.